Fornarelli ima više značenja:
 Fornarelli, Roma
 Fornarelli, Verbano-Cusio-Ossola